Бреусовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Бреусовка — деревня в Павлоградском районе Омской области, упразднена в 1977 году.

Украина 

 Бреусовка — село в Козельщинском районе Полтавской области.